Bridger Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bridger Butte (Big Horn County, Wyoming)
 Bridger Butte (Uinta County, Wyoming)